Трансфузиология (от  «переливание» и -логия от  «говорю, сообщаю, рассказываю») — раздел медицины, изучающий вопросы трансфузии (смешения) биологических и заменяющих их жидкостей организмов, в частности крови и её компонентов, групп крови и групповых антигенов (изучается в гемотрансфузиологии), лимфы, а также проблемы совместимости и несовместимости, пост-трансфузионных реакций, их профилактики и лечения.

История 
 1628 г. — Английский врач Уильям Гарвей делает открытие о кровообращении в человеческом организме. Почти сразу после этого была предпринята первая попытка переливания крови.
 1665 г. — Проведены первые официально зарегистрированные переливания крови: английский врач Ричард Лоуэр () успешно спасает жизни больных собак, переливая им кровь других собак.
 1667 г. — Жан-Батист Дени () во Франции и Ричард Лоуэр в Англии независимо друг от друга делают записи об удачных переливаниях крови от овцы человеку. Но в последующие десять лет переливания от животных к людям были запрещены законом из-за тяжёлых отрицательных реакций.
 1795 г. — В США американский врач Филипп Синг Физик () проводит первую трансфузию крови от человека к человеку, хотя информацию об этом нигде не публикует.
 1818 г. — Джеймс Бланделл (), британский акушер, проводит первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти четыре унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. С 1825 по 1830 год Бланделл провёл 10 трансфузий, пять из которых помогли пациентам. Бланделл опубликовал свои результаты, а также изобрёл первые удобные инструменты для взятия и переливания крови.
 1832 г. — петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь её мужа и тем самым спас ей жизнь. Вольф использовал для переливания аппарат и методику, полученную им от пионера мировой трансфузиологии Джеймса Бланделла.
 1840 г. — В колледже Святого Георгия () в Лондоне Самуэль Армстронг Лэйн () под руководством Бланделла проводит первое удачное переливание крови для лечения гемофилии.
 1867 г. — английский хирург Джозеф Листер впервые использует антисептики для предотвращения инфицирования во время переливаний крови.
 1873—1880 гг. — американские трансфузиологи пытаются использовать для переливаний молоко — коровье, козье и человеческое.
 1884 г. — солевые растворы заменяют молоко при переливаниях, поскольку на молоко возникает слишком много реакций отторжения.
 1900 г. — Карл Ландштейнер (), австрийский врач, открывает первые три группы крови — A, В и С. Группа С будет потом заменена на О. За свои открытия Ландштейнер получил в 1930 году Нобелевскую премию.
 1902 г. — Коллеги Ландштейнера Альфред де Кастелло () и Адриано Стурли () добавляют к списку групп крови четвёртую — AB.
 1907 г. — Гектоэн (Hektoen) делает предположение о том, что безопасность трансфузий может быть усовершенствована, если кровь донора и реципиента проверять на совместимость, чтобы избежать осложнений. Рубен Оттенберг () в Нью-Йорке проводит первое переливание крови с использованием метода перекрёстной совместимости. Оттенберг также заметил, что группа крови передаётся по наследству по принципу Менделя и отметил «универсальную» пригодность крови первой группы.
 1908 г. — Французский хирург Алексис Каррель () разработал способ предотвращения свёртываемости, пришивая вену реципиента прямо к артерии донора. Этот метод, известный как прямой метод, или анастомоз, до сих пор практикуется некоторыми врачами при пересадках, среди них Д. Б. Мёрфи () в Чикаго и Джордж Криле () в Кливленде. Эта процедура показала свою непригодность при переливаниях крови, но развилась как способ трансплантации органов, и именно за неё Каррель получил Нобелевскую премию в 1912 году.
 1908 г. — Мореши (Moreschi) описывает реакцию антиглобулина. Обычно, когда происходит реакция антиген-антитело, её нельзя увидеть. Антиглобулин — это прямой способ визуализации реакции антигена-антитела. Антиген и антитело реагируют друг с другом, затем, после удаления антител, не участвовавших в реакции, реагент антиглобулина добавляется и присоединяется между антителами, которые присоединены к антигену. Сформированный химический комплекс становится достаточно большим, чтобы его рассмотреть.
 1912 г. — Роджер Ли, врач общественной больницы Массачусетса, вместе с Полом Дадли Вайтом внедряют в лабораторные исследования так называемое «время свёртывания крови Ли-Вайта». Ещё одно важнейшее открытие делает Ли, опытным путём доказывая, что кровь первой группы может быть перелита пациентам с любой группой, а пациентам с четвёртой группой крови подходит любая другая группа крови. Таким образом, введены понятия «универсальный донор» и «универсальный реципиент».
 1914 г. — Изобретены и введены в действие антикоагулянты долговременного действия, позволившие консервировать донорскую кровь, и среди них цитрат натрия.
 1915 г. — В госпитале Маунт Синай в Нью-Йорке, Ричард Левисон впервые использует цитрат для замены прямого переливания крови на непрямое. Несмотря на всю значимость этого изобретения, цитрат ввели в массовое использование только через 10 лет.
 1916 г. — Фрэнсис Рус и Д. Р. Турнер впервые используют раствор цитрата натрия и глюкозы, позволяющий хранить кровь в течение нескольких дней после донации. Кровь начинают хранить в закрытых контейнерах. В ходе Первой мировой войны Великобритания использует мобильную станцию переливания крови (создателем считается Освальд Робертсон).
 1930 г. — Сергей Сергеевич Юдин первым в мире применил в клинике переливание фибринолизной крови.

Виды гемотрансфузии

Интраоперационная реинфузия 
Интраоперационная реинфузия — метод, основанный на заборе крови, излившейся в полость (брюшную, грудную, полость малого таза) во время проведения оперативного вмешательства, и последующем отмывании эритроцитов и возвращении их в кровяное русло.

Аутогемотрансфузия 
Аутогемотрансфузия — это метод, при котором пациент является для себя одновременно и донором, и реципиентом крови и её компонентов.

Гомологическая гемотрансфузия

Прямое переливание крови 
Прямое переливание крови — это непосредственное переливание крови от донора к реципиенту без стабилизации и консервирования.

Непрямое переливание крови 
Непрямое переливание крови — это основной метод гемотрансфузии. При таком методе используются стабилизаторы и консерванты (цитратный, цитратно-глюкозный, цитратно-глюкозофосфатный консерванты, аденин, инозин, пируват, гепарин, ионобменные смолы и др.), что даёт возможность осуществлять заготовку компонентов крови в большом количестве, а также хранить её длительное время.

Обменное переливание крови 
При обменном переливании крови выполняют одномоментно инфузию донорской крови с забором крови реципиента. Чаще всего такой метод применяется при гемолитической желтухе новорождённых, при массивном внутрисосудистом гемолизе и при тяжёлых отравлениях.

Препараты крови

Компоненты крови 
 Эритроцитная масса — компонент крови, состоящий из эритроцитов (70—80 %) и плазмы (20—30 %) с примесью лейкоцитов и тромбоцитов.
 Эритроцитная взвесь — фильтрированная эритроцитная масса (примесь лейкоцитов и тромбоцитов ниже, чем в эритроцитной массе) в ресуспензирующем растворе.
 Эритроцитная масса, отмытая от лейкоцитов и тромбоцитов (ЭМОЛТ) — трёх- и более кратно отмытые эритроциты. Срок годности — не более 1 суток.
 Размороженные отмытые эритроциты — эритроциты, подвергшиеся криоконсервации в глицерине при температуре −195°С или −80°С. В замороженном состоянии срок годности не ограничен (согласно нормативным документам — 10 лет), после разморозки — не более 1 суток (повторная криоконсервация не допускается).
 Гранулоциты представляет собой трансфузионную среду с большим содержанием лейкоцитов. Срок хранения — 24 часа.
 Тромбоцитный концентрат — суспензия (взвесь) жизнеспособных и гемостатически активных тромбоцитов в плазме. Её получают из свежей крови методом тромбоцитофереза. Срок хранения — 5 дней при условии непрерывного помешивания.
 Плазма — жидкая составляющая крови, получаемая путём её центрифугирования и отстаивания. Применяют нативную (жидкую), сухую и свежезамороженную плазму. При переливании свежезамороженной плазмы учитывается резус-фактор и группа крови по системе ABO (приказ № 363, приказ № 183н).

Препараты крови комплексного действия 
К препаратам комплексного действия относят плазму и растворы альбумина; они оказывают одновременно гемодинамическое, противошоковое действие. Наибольший эффект вызывает свежезамороженная плазма ввиду практически полной сохранности её функций. Другие виды плазмы — нативная (жидкая), лиофилизированная (сухая) — в значительной мере теряют лечебные свойства в процессе изготовления, и их клиническое использование менее эффективно. Свежезамороженную плазму получают методом плазмафареза или центрифугирования цельной крови с быстрым последующим замораживанием (в первые 1—2 ч с момента взятия крови у донора). Она может храниться до 1 года при 1°—25° и ниже. В течение этого времени в ней сохраняются все факторы свёртывания крови, антикоагулянты, компоненты системы фибринолиза. Непосредственно перед переливанием свежезамороженную оттаивают в воде при t° 35—37° (для ускорения оттаивания плазмы пластикатный мешок, в котором она заморожена, можно разминать в тёплой воде руками). Переливать плазму следует сразу после согревания в течение первого часа в соответствии с прилагаемой инструкцией по применению. В оттаявшей плазме могут появиться хлопья фибрина, что не препятствует переливанию её через стандартные пластикатные системы, имеющие фильтры. Значительное помутнение, наличие массивных сгустков свидетельствуют о недоброкачественности плазмы: в этом случае переливать её нельзя.

Корректоры системы гемостаза

Препараты иммунологического действия

Кровезамещающие растворы

Препараты гемодинамического действия 
Данные препараты служат для восполнения объёма циркулирующей крови (ОЦК), обладают стойким волемическим эффектом, удерживают воду в сосудистом русле за счёт осмотического давления. Объёмный эффект 100—140 % (1000 мл введённого раствора восполняет ОЦК на 1000—1400 мл), объёмное действие — от трёх часов до двух суток. Выделяют 4 группы:
 альбумин (5 %, 10 %, 20 %);
 препараты на основе желатина (Желатиноль, Гелофузин);
 декстраны (Полиглюкин, Реополиглюкин);
 гидроксиэтилкрахмалы (Стабизол, Гемохес, Рефортан, Инфукол, Волювен).

Кристаллоиды 
Различаются по содержанию электролитов. Объёмный эффект 20—30 % (1000 мл введённого раствора восполняет ОЦК на 200—300 мл), объёмное действие 20—30 минут. Наиболее известные кристаллоиды — физиологический раствор, раствор Рингера, раствор Рингера-Локка, Трисоль, Ацесоль, Хлосоль, Ионостерил.

Кровезаменители дезинтоксикационного действия 
Препараты на основе поливинилпиралидона (Гемодез, Неогемодез, Перистон, Неокомпенсан).

Переносчики кислорода

Осложнения при переливании крови

Синдром тканевой несовместимости 
Синдром тканевой несовместимости развивается при несовместимости крови донора и реципиента по одной из иммунных систем в результате реакции организма реципиента на вводимый чужеродный белок.

Синдром гомологической крови 
Синдром гомологической крови характеризуется нарушением микроциркуляции и транскапиллярного обмена в результате повышения вязкости крови и закупорки капиллярного русла микроагрегатами тромбоцитов и эритроцитов.

Синдром массивных переливаний крови 
Синдром массивных переливаний крови возникает при объёме переливаемой крови, превышающем 50 % ОЦК.

Трансмиссионный синдром 
Трансмиссионный синдром характеризуется переносом болезнетворных факторов от донора к реципиенту.

См. также 
 Посттрансфузионный шок
 Трансфузиология (журнал)

Примечания

Ссылки 

  Professional Organization: International Society of Blood Transfusion
  Professional Organization: AABB
 
 Трансфузиология (журнал)

Клиническая патология